Siedlung Sonnenland steht für:

 Siedlung Sonnenland (Hamburg), Stadtviertel in Hamburg-Billstedt
 Siedlung Sonnenland (Potsdam), Wohnsiedlung in Potsdam